Emd steht für:
 zweiter Schnitt des Heus, siehe Heu#Zweiter Schnitt: Grummet, Emde, Ettgrön

EMD steht als Abkürzung für:
 Edelmetallkontakt-Motor-Drehwähler, ein Gerät der historischen Telefonvermittlungstechnik
 Eidgenössisches Militärdepartement, heute Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport
 Electrical middle distance bus, eine Variante des Multifunction Vehicle Bus
 Electro-Motive Diesel, US-amerikanischer Eisenbahnhersteller
 Elektromechanische Dissoziation, Synonym für elektromechanische Entkoppelung, eine spezielle Form des Kreislaufstillstands
 Emanuel Merck Darmstadt in Nordamerika, siehe Merck KGaA
 Entminungsdienst beim Bundesministerium für Landesverteidigung, Österreich
 European Marketing Distribution, eine Einkaufskooperation europäischer Lebensmittelhandelsketten
 Emden, Kfz-Kennzeichen
 Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Emden, Kleinfahrzeugkennzeichen

E.M.D. steht für:
 E.M.D., schwedische Popband 

Abkürzung